Silver Spring – miejscowość spisowa w stanie Maryland, w hrabstwie Montgomery
 Silver Spring  (Silver Spring Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Cumberland

Zobacz też 
 Silver Springs